Dominico Raniero Radziwiłł (Balice, Polonia, 22 de enero de 1911 - Ginebra, 19 de noviembre de 1976) era un aristócrata y oficial del Ejército de Polonia. El príncipe Dominico nació en el seno de la rica y poderosa familia lituano-polaca de los Radziwiłł, siendo hijo del príncipe Jerónimo Nicolás Radziwiłł y de la archiduquesa Renata de Austria.

Matrimonio y descendencia 

El 30 de mayo de 1938 contrajo matrimonio con la princesa Eugenia de Grecia y Dinamarca, hija del príncipe Jorge de Grecia y de María Bonaparte, princesa Napoleón. De este matrimonio nacieron dos hijos: 
 S.A.S. la princesa Tatiana Radziwiłł (n. 7 de febrero de 1939). Esposa del doctor Jean Henri Fruchaud. Tatiana fue madrina de la princesa Sofía de Grecia en su boda con el futuro rey Juan Carlos I de España en 1962. Fruto de su matrimonio con Fruchaud nacieron dos hijos:
 Fabiola Fruchaud (n. 7 de febrero de 1967). Casada con Thierry Herman, con quien tuvo una hija, Tatiana. También tuvo un hijo, llamado Edouard (nacido en 2007), de su relación con Didier Fradin.
 Alexis Fruchaud (n. 25 de noviembre de 1969). Casado con Natalie Chandler, con quien tuvo una hija, Thalia (n. en 2008).
 S.A.S. el príncipe Jorge Radziwiłł (1942-2001).

En 1946 los príncipes Radziwiłł se divorciaron y el príncipe Dominico contrajo segundas nupcias el 8 de enero de 1947 en Roma, Italia, con la norteamericana Lidia Lacey Bloodgood (n. el 1 de febrero de 1923 en Nueva York), con quien tuvo tres hijos:
 Renata Radziwiłł (1954-2014).
 María Radziwiłł (n. en 1956).
 Lidia Radziwiłł (n. en 1959).

En 1976 el príncipe Dominico falleció en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Ancestros

Fuentes 

Nobles de Polonia del siglo XX
Dominico Raniero Radziwiłł